Mattias Persson kan syfta på:
 Mattias Persson (friidrottare) 
 Mattias Persson (ishockeyspelare) (född 1985)
 Mattias Persson (speedwayförare) (född 1991)